A Drága föld (; Pesznya o rogyine, szó szerint: „dal a hazáról”) egy 1936-ban írt szovjet hazafias dal. Szövegét V. I. Lebegyev-Kumacs, zenéjét I. O. Dunajevszkij szerezte. Kódja ISWC: T-910.322.249-7. Elsőként a Cirkusz című szovjet filmben mutatták be. Az 1940-es években első néhány üteme az Össz-szovjet Rádió szignálja volt (Himnusz címen T-926.406.619-5). A dal zenéje 2025-ig, magyar fordítása 2056-ig jogvédett. Magyar nyelvre Raics István fordította le.

Kezdő sora eredetiben: Широка страна моя родная („Hatalmas ország, a hazám”; a Широка tükörfordítása: széles, de itt hatalmas értelemben szerepel). A dalt Ljubov Petrovna Orlova énekelte (a rendező Grigorij Alexandrov felesége). A filmet 2011-ben digitálisan kiszínezték.

A forradalmi himnusz nagy általánosságban a Szovjetunióról és tájáról szól, szövegében felbukkan a főváros, Moszkva, a Volga, és az akkori generalisszimusz, Sztálin is. A desztalinizáció után a vezérrel kapcsolatos szakaszokat nem énekelték.

A magyar fordításban nem jelennek meg a tipikusan szovjet elemek, sokkal kötetlenebb lett a dal tematikája. Elvonatkoztatva a területi adottságoktól, Raics sokkal inkább az ideológiára helyezi a hangsúlyt.

Eredeti orosz nyelvű szöveg

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

Orosz nyelvű dalok
Mozgalmi dalok